Дудник болотный () — вид травянистых растений рода  семейства семейства , или .

Ботаническое описание 

Двулетнее или многолетнее травянистое растение 50-80 см высотой. Стебель полый, угловато-бороздчатый; стеблевые листья в числе 2-4 крупные, широко треугольные; пластинки их коленчато вниз изогнутые, дважды-трижды, перисторассеченные, с яйцевидными, крупнопильчатыми долями верхние листья с расширенными влагалищами, отклоненные от стебля. Зонтики 5-7 см в диаметре, с 8-30 лучами, зонтички в поперечнике около 7-8 мм, лепестки белые, широкояйцевидные, 1-1,5 мм длиной. Оберточка из многих линейно- ланцетных листочков. Плоды овально-продолговатые, 4-5 мм длиной. Цветет в мае-августе.

Распространение 
Дудник болотный произрастает в Белоруссии, на Украине (Карпаты, Днепровский район), в европейской части России (Прибалтийский, Ладожско-Ильменский, Верхне-Волжский, Волжско-Камский, Волжско-Донской, Заволжский, Причерноморский, Нижне-Волжский районы), Западной Сибири (все районы), в Восточной Сибири (Ангаро-Саянский район), в Средней Азии (Арало-Каспийский район) на сырых, заболоченных берегах рек, ручьёв.

Применение 
С лечебной целью используются трава (стебли, листья, цветки), заготавливаемая во время цветения.

В корнях болотного дудника обнаружены кумарины 0,005-0,009 %, в листьях — кверцетин. Плоды содержат эфирное масло 1,97 %, ксантотоксин.

Трава применяется при воспалительных заболеваниях женских половых органов, при фиброматозе матки.

Примечания

Ссылки 
 

Дудник
Флора Евразии